Con il nome Luca Albizi sono conosciuti i seguenti personaggi:

Luca Albizi (1382-1458), politico
Luca Albizi (1459-1502), politico
Luca Albizi (?-1555), uomo d'armi
Luca Albizi (1503-1590), mercante